Hvide eller hvide mennesker er et begreb til at betegne etnisk oprindelse. Betegnelsen benyttes om mennesker, der stammer fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika. Der findes hvide mennesker i store dele af verdenen pga. af den omfattende udvandring og imperialisme i det forrige årtusinde. Det gør, at der findes hvide mennesker i både Nordamerika, Sydamerika, Oceanien og Sydafrika. Betegnelsen hvide mennesker skyldes, at gruppen generelt er lyse i huden.

Historie 
Hvide mennesker betragtede sig selv som en race op igennem slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet og regnede sig for den dominerende race på Jorden i mange kredse. Men en reel raceteori blev først defineret i slutningen af 1800-tallet, da socialdarwinismen opstod.

Etnicitet
Menneskerace